Escalona est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Escalona, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 El Casar de Escalona, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Paredes de Escalona, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Patronyme 

 Daniel Escalona (1982-), footballeur international arubais ;
 Edgmer Eduarado Escalona (1986-), joueur vénézuélien de baseball.
 Mauricio Escalona (1980-), footballeur international arubais ;
 Rafael Escalona (1927-2009), compositeur colombien ;
 Sergio Escalona (1984-), joueur vénézuélien de baseball.

Patronyme hispanique
Homonymie de communes en Espagne